Sunkist kann bedeuten

 Sunkist Growers, US-amerikanisches Unternehmen
 Sunkist-Trinkpäckchen, Getränkverpackung

Sunkist ist der Künstlername von

 Cherry Sunkist

siehe auch: Sunkist WTA Championships 1986, Sunkist Kids